Francesco D'Alessio (1886-1949) – politico, avvocato e giurista italiano
Francesco D'Alessio (1922-2016) – politico e avvocato italiano
 Francesco di Paola – santo fondatore calabrese nato Francesco D'Alessio